Revolução Industrial, ou Primeira Revolução Industrial (1760–1820/1840)
 Segunda Revolução Industrial (1850/1870–1939/1945)
 Terceira Revolução Industrial (1970/1980–presente)
 Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial
 Capitalismo industrial (1780–1870) — fase da história do capitalismo

Ver também 
 Indústria
 Industrialização

Desambiguações de história